Afferden (Gelderland), een dorp in de gemeente Druten
 Afferden (Limburg), een plaats in de gemeente Bergen